Trikoupis () är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Charilaos Trikoupis (1832–1896), grekisk regeringschef
 Spyridon Trikoupis (1788–1873), grekisk regeringschef

Grekiska efternamn